Kaman kan syfta på:
Kaman Aerospace, en amerikansk helikoptertillverkare.

Indien 
1 Kāman, ort, Rajasthan, Bharatpur,

Iran 
2 Kamān, ö, Östazarbaijan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar